Каплу́н () — еврейская фамилия.

Фамилия 
 Каплун, Адриан Владимирович (1887—1974) — советский художник.
 Каплун, Борис Гитманович (1894—1938) — член отдела управления Петроградского совета в 1917—1921 годах.
 Каплун, Борис Фёдорович (род. 1951) — советский и российский музыкант, участник ВИА «Ариэль». Заслуженный артист России.
 Каплун, Виктор Григорьевич (род. 1958) — советский футболист.
 Каплун, Григорий Данилович (1906—1979) — исполняющий обязанности Народного комиссара судостроительной промышленности СССР (1941—1942).
 Каплун, Лев Исаакович (род. 1946) — советский и российский учёный-металлург.
 Каплун, Леонид Израилевич (1948—1995) — советский и украинский шахматист, тренер.
 Каплун, Мануэль Самойлович (1883—1974) — профессор, директор Иркутского государственного медицинского института
 Каплун, Сергей Ильич (1897—1943) — советский учёный-медик, гигиенист.
 Каплун, Соломон Гитманович (1891—1940) — журналист, литературный критик, публицист, издатель.
 Каплун, Софья Гитмановна (Спасская; 1901—1962) — художник трёхмерного пространства, скульптор.
 Каплун, Эвелин (род. 1971) — израильская киноактриса.
 Каплун, Эммануил Моисеевич (1900—1952) — советский врач, акушер-гинеколог.
 Каплун, Яков Борисович (1911—1978) — советский живописец.

Также 
 Каплун — специально откормленный кастрированный петух и блюдо из него (происходит от латинского caponus — «кастрированный»).